Мото Гран-при Катара было 1-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 8 по 10 марта 2007 года на гоночной трассе международного автодрома Лусаил, Доха,Катар.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc 

К